Джон Кроуфорд (Крафорд, Крауфорд) (; 1783—1868) — английский  и , губернатор Сингапура и посланник в Бирме.

Биография 
Родился 13 августа 1783 года на острове Айлей в Шотландии. Получил медицинское образование в Эдинбурге; в 1807—1808 служил военным врачом в Ост-Индской компании, в 1811—1817 жил на острове Пенанг у побережья Малайзии и на Яве.

В 1821 году посетил Сиам (ныне — Таиланд) и Кохинхину. В 1823—1826 гг. был губернатором Сингапура и посланником в Бирме. Исполняя последнюю должность, Крофорд совершил путешествие по Бирме, исследовал течение реки Иравади. С 1830 по 1837 гг. Крофорд совершил ещё несколько путешествий по Индокитаю, посетил Лаос и обследовал среднее течение Меконга, и наконец прошёл по Сиаму.

Крафорд скончался 11 мая 1868 года в Лондоне.

Избранные сочинения Крафорда 
 History of the Indian Archipelago. Containing an account of the manners, arts, languages, religions, institutions, and commerce of its inhabitants. Vol. 1—3. Edinburgh, A. Constable and Co, 1820
 A Grammar and Dictionary of the Malay Language. London, 1852
 A descriptive dictionary of the Indian Islands and adjacent countries. London, Bradbury & Evans, 1856
 Journal of an embassy from the governor general of India to the court of Ava. London, Colburn, 1834
 Journal of an embassy from the governor-general of India to the courts of Siam and Cochin China; exhibiting a view of the actual state of those kingdoms. London, H. Colburn and R. Bentley, 1830
 Taxes on knowledge : a financial and historical view of the taxes which impede the education of the people. London : Charles Ely and James Ridgeway and Sons, 1836

Примечания

Источники 
 300 путешественников и исследователей. Биографический словарь. М., 1966
 

Государственные деятели Великобритании
Дипломаты Великобритании
Путешественники Великобритании
Историки по алфавиту